Fleiss, Fleiß:

 Heidi (Lynne) Fleiss (* 1965)
 Mike Fleiss
 Nika Fleiss (* 1984)
 Noah Fleiss

Se även 
 Marieluise Fleißer

Referenser

Webbkällor    
 Fleiss (verwandt.at), (verwandt.de)
 Fleiß (verwandt.at), (verwandt.de)
 Fleissig (verwandt.at), (verwandt.de)
 Fleißig (verwandt.at), (verwandt.de)

Tyska efternamn